Осгерби — британские пловчихи, сестры-близнецы, участницы летних Олимпийских игр 1980 года в Москве.
 Осгерби, Жанет (1963).
 Осгерби, Энн (1963).